White Place Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 White Place Historic District (Illinois), NRHP-ID 88001230
 White Place Historic District (Massachusetts), NRHP-ID 85003243